Новая Константи́новка — деревня, вошедшая в 1937 году в черту города Тверь. Расположена в восточной части города на территории Московского района.

География 
Находится на правом берегу Волги, за территорией промзоны (экскаваторный завод и комбинат Искож). Напротив, на левом берегу Волги находится Старая Константиновка.

История 
Новая Константиновка включена в черту города Калинина в 1937 году, вместе с остальными окрестными деревнями (Жёлтиково, Мамулино, Райково, Бычково, Бобачёво, Барминовка, Большие и Малые Перемерки, Старая Константиновка)

Примечания

Литература 
 Литвицкий К. В. Энциклопедия тверских улиц. — М.:Вишневый Пирог, 2011 г., 430 стр. ISBN 978-5-93905-038-8.

Населённые пункты по алфавиту
населённые пункты, упразднённые в 1937 году
Населённые пункты, вошедшие в состав Твери
Микрорайоны Твери
населённые пункты на Волге